Арбайта () — топоним, распространен в Республике Алтай, в России.

 Арбайта — село в Шебалинском районе, входит в состав Арбайтаского сельского поселения.
 Арбайта — река в Шебалинском районе.